Taonsgo peut désigner :
Taonsgo, la localité située dans le département de Boudry au Burkina Faso
Taonsgo, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso
Taonsgo, la localité située dans le département de Ziniaré au Burkina Faso

Homonymie de localités